Capraresi – abitanti di Caprarica di Lecce
Capraresi – abitanti di Fossa Caprara
Capraresi – abitanti di Spoltore